Бергантиньос, Алекс — испанский футболист, опорный полузащитник
 Бергантиньос (комарка) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.